Камалау () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба. Составная часть мезорегиона Борборема. Входит в экономико-статистический микрорегион Карири-Осидентал. Население составляет 5492 человека на 2006 год. Занимает площадь 603,060 км². Плотность населения — 9,1 чел./км².

История 
Город основан 21 июня 1985 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 13 189 437,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2396,77 реала (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,581 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Параиба